Дискография Queensrÿche, американской прогрессив-метал группы, содержит 16 студийных альбомов, 5 концертных альбомов, 7 сборников, 7 видеоальбомов, 1 мини-альбом и 34 сингла.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Видеоальбомы

Мини-альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Queensrÿche
 Queensrÿche Allmusic
 Queensrÿche Discogs
 Queensrÿche MusicBrainz

Queensrÿche
Queensrÿche